Ел Келите има више значења:

 Ел Келите, Вињедос (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Келите (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Келите (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Келите (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Келите (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Келите (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Келите (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Келите (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Келите (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Келите (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Келите (Сан Андрес Истлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Келите (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Келите (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Келите (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику